Хрепто́вич (, ) — фамилия белорусского происхождения.

 Хрептовичи — магнатский (в XIX веке графский) род.

Известные носители 
 Хрептович, Ежи (1586—1650) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, каштелян смоленский и жемайтский, воевода перновский и новогрудский.
 Хрептович, Иоахим (1729—1812) — общественный, политический и государственный деятель Великого княжества Литовского, сторонник физиократизма, публицист, поэт, переводчик.
 Хрептович, Кароль (ум. ок. 1801) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, староста гродненский.
 Хрептович, Мартин (ум. 1526) — государственный деятель Великого княжества Литовского, наместник зблянский и желудокский, подскарбий надворный литовский.
 Хрептович, Михаил Иринеевич (1809—1891) — дипломат, зять и протеже министра иностранных дел Нессельроде, царский посланник в Бельгии, Великобритании и других странах.
 Хрептович, Фёдор (?—ок. 1527) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подскарбий великий литовский, наместник белицкий, берстейский и остринский.
 Хрептович, Ян Литовор (?—1513) — крупный государственный деятель Великого княжества Литовского, наместник утенский, слонимский, новогрудский, дрогичинский и кобринский.

См. также 
 Усадьба Хрептовичей — частично сохранившийся памятник усадебно-парковой архитектуры XVIII века, расположенный в агрогородке Щорсы Новогрудского района Гродненской области Белоруссии.